Återtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Återtjärnen (Boteå socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 
Återtjärnen (Fjällsjö socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun, 
Återtjärnen (Vibyggerå socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn